Seidemann ist der Familienname folgender Personen: 

 Burkhart Seidemann (1944–2016), deutscher Künstler und Kunsthandwerker, Theologe, Schauspieler und Regisseur
 Hans Seidemann (1902–1967), deutscher Offizier, General der Flieger der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg
 Henny Seidemann (1922–2012), von 1984 bis 1993 Vorsitzende der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit München-Augsburg-Regensburg
 Johann Karl Seidemann (1807–1879), sächsischer Pfarrer und Kirchenhistoriker, Begründer der modernen Lutherforschung
 Lynn Seidemann (* 1963), US-amerikanische Rollstuhltennisspielerin
 Maria Seidemann (1944–2010), deutsche Schriftstellerin
 Martin Seidemann (* 1950), deutscher Künstler
 Martin Seidemann (Journalist) (* 1978), deutscher Hörfunk- und Sportjournalist
 Melchior Seidemann († 1659), deutscher Kantor und Komponist
 Melissa Seidemann (* 1990), US-amerikanische Wasserballspielerin
 Otto Seidemann (1867–1946), deutscher Bauunternehmer
 Rudolf Seidemann (* 1942), österreichischer Basketballspieler
 Siegfried Seidemann (1879–1956), deutscher Architekt
 Ulricke Seidemann (* 1955), deutsche Schachspielerin
 Xaver Seidemann (1781–1841), österreichischer Zisterzienser und Abt des Stiftes Heiligenkreuz